La Coppa del Portogallo 1975-1976 è stata la 3ª edizione della principale coppa nazionale portoghese di hockey su pista. La competizione ha avuto luogo dal 3 gennaio al 1º giugno 1976.

Il torneo è stato vinto dallo Sporting CP per la prima volta nella sua storia sconfiggendo in finale l'Oeiras.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Tabellone fase finale

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa del Portogallo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1975
Tornei per club di hockey su pista nel 1976